Тотомочапа има више значења:

 Тотомочапа (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тотомочапа (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тотомочапа (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику